Фридрих V' может относиться к:
 Фридрих V (1333—1398) — бургграф Нюрнберга
 Фридрих V — герцог Австрии (1424—1493)
 Фридрих V (1167—1168/1170) — герцог Швабии
 Фредерик V (1723—1766) — король Дании
 Фридрих V — курфюрст Пфальца (1610—1623)
 Фридрих V — ландграф Гессен-Гомбурга (1748—1820)